Раджаби — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Раджаби, Лейла (урождённая Татьяна Илющанка; род. 1983) — белорусская и иранская легкоатлетка, толкательница ядра, призёрка чемпионатов Азии и Азиатских игр.
 Раджаби, Юнус (1897—1976) — советский узбекский композитор, академик, народный артист Узбекистана, певец, инструменталист-исполнитель, учёный-фольклорист, педагог, общественный деятель.
 См. также 
 Раджабов